Jméno a příjmení Fedor Jesenský má více nositelů:

 Fedor Jesenský (bankéř) – slovenský bankéř a překladatel (1877–1958)
 Fedor Jesenský (právník) – slovenský právník, překladatel a vydavatel, syn předchozího (1904–1949)